United Nations Environment Programme (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente)
Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, al quale sono addetti gli ufficiali giudiziari.